Limpopo heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

 Limpopo (Fluss), Fluss im südlichen Afrika
 Limpopo (Provinz), Provinz von Südafrika 
 Nationalpark Limpopo, in Mosambik
 Great Limpopo Transfrontier Park, ein grenzüberschreitender Nationalpark-Verbund
 (1490) Limpopo,  Asteroid des Hauptgürtels